Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren, een spoorweg in Zwitserland
 Black Lives Matter, een internationale beweging tegen anti-zwart racisme
 Bleed Like Me, een album van de groep Garage
 Bureau of Land Management, een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken
 Syndroom van Bloom, een zeldzame, recessief overervende aandoening